Příjmení Poulsen nese více osobností:

 Christian Poulsen (* 1980) – dánský fotbalový záložník
 Kaj Poulsen (* 1942) – dánský fotbalový útočník
 Michael Poulsen (* 1975) – dánský zpěvák, kytarista a textař
 Simon Poulsen (* 1984) – dánský fotbalista
 Valdemar Poulsen (1869–1942) – dánský inženýr a vynálezce
 Yussuf Poulsen (* 1994) – dánský fotbalový útočník s tanzanskými kořeny

Externí odkazy